Eucken [ojken] je německé příjmení, které nese více osobností:

 Rudolf Christoph Eucken (1846–1926) – německý filozof a nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1908.
 Walter Eucken (1891–1950) – německý ekonom a představitel ordoliberalismu.